Black Island (« Île Noire ») est le nom de plusieurs îles :

Amérique

Black Island, île de la mer de Béring située dans l'archipel des Aléoutiennes, en Alaska ;
 Black Island, île du golfe d'Alaska, en Alaska.

Antarctique 
 Black Island, île de l'océan Austral située dans l'archipel de Ross.

Océanie

Black Island, île de la mer de Corail située dans l'archipel de Whitsunday ;
 , île de Tasmanie.

Autre 
  (), téléfilm allemand de Miguel Alexandre (2021).